Emil Danielsson ist der Name folgender Personen:

* Emil Danielsson (Leichtathlet) (* 1997), schwedischer Leichtathlet
 Emil Danielsson (Skilangläufer) (* 2001), schwedischer Skilangläufer